Задворный — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий. В виде фамилий имеет женскую форму Задворная.
 Задво́рный — находящийся за двором.
 Задворный, Игорь Иванович (1970) — советский и украинский футболист.
 Задворный, Руслан Николаевич (1976) — украинский самбист.
 Задворный асессорский суд — один из высших судов в Великом княжестве Литовском.

См. также